Ви́ктор Петро́вич Григо́рьев ( — ) — советский и российский . Специалист по творчеству Велимира Хлебникова и в целом по языку художественной литературы, особенно поэзии. Доктор филологических наук.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен в боях под Старой Руссой. В послевоенные годы окончил факультет русского языка и литературы Московского городского педагогического института им. В. П. Потёмкина, ученик А. А. Реформатского.

В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы теории словосложения (На материале сложных существительных с глагольным вторым компонентом в современном русском языке)». Ответственный редактор журнала «Вопросы языкознания» (1955—1959). С 1958 года и до конца жизни работал в Институте русского языка АН СССР.

Во время «чистки» института в 1971 году от диссидентов и заподозренных в сочувствии к ним уцелел лишь как инвалид войны. В 1974 году заведующий сектором структурной лингвистики С. К. Шаумян подал заявление на выезд и вскоре уехал в США.

В 1975 году был образован сектор структурной лингвистики и лингвистической поэтики; Григорьев был назначен заведующим. Позднее сектор был преобразован в отдел стилистики и языка художественной литературы.

В 1990-х годах Григорьев пригласил в отдел академика М. Л. Гаспарова, а в 2002 году передал ему руководство. После смерти Гаспарова отдел был объединён с отделом машинного фонда и преобразован в отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэтики; заведующим стал академик В. А. Плунгян.

В 1978 году защитил докторскую диссертацию «Поэтика слова (на материале русской советской поэзии)». Этой темой В. П. Григорьев занимался на протяжении большей части карьеры, и в 1995 году ему была присуждена премия имени Пушкина за цикл работ «Теория и история поэтического языка».

В последние годы руководил работой по составлению «Словаря языка русской поэзии XX века».

Награды и премии 
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка

Библиография

Монографии 
 Словарь языка русской советской поэзии. — М.: Наука, 1965.
 Поэтика слова. — М.: Наука, 1979.
 Грамматика идиостиля: В. Хлебников. — М.: Наука, 1983.
 Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. — М.: Наука, 1986.
 Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики. — М.: Наука, 1993. — ISBN 5-02-011093-0

Коллективные работы 
 Поэт и слово. — М.: Наука, 1973.
 Языковые процессы современной русской художественной литературы: Поэзия. — М.: Наука, 1977.
 Самовитое слово/ Словарь русской поэзии XX века. Пробный выпуск: А — А-ю-рей. — М.: Русские словари, 1998.
 Словарь языка русской поэзии XX века.
 Том I — М.: Языки славянской культуры, 2001.
 Том II — М.: Языки славянской культуры, 2003.
 Том III — М.: Языки славянских культур, 2008.
 Том IV — М.: Знак, 2010. — ISBN 978-5-9551-0410-2

Статьи

Примечания

Литература 
 Поэтика и эстетика слова: сборник научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева / сост. З. Ю. Петровой, Н. А. Фатеевой, Л. Л. Шестаковой. — М.: URSS, 2009. — 464 с. — ISBN 978-5-9710-0281-9

Ссылки 
 Память народа
 
 Публикации в журнале "Общественные науки и современность"
 Персональная страница В. П. Григорьева на сайте «Хлебникова поле»
 Грамматика идиостиля. Велимир Хлебников. // Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 57-205
 К поэтике и эстетике авангарда. // Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 737—740
 Образ волны в творчестве Хлебникова. // Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 725—726
 К четырёхмерному пространству языка (Блок и Хлебников: эвристика в парадигмальных экспрессемах)

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Литературоведы России
Филологи России
Русисты
Лексикографы России
Выпускники МГПИ им. Потёмкина
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Исследователи русского авангарда
Хлебниковеды
Лауреаты премии имени А. С. Пушкина РАН
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка